Пицен (Picen; Piceni; Picentini; Picenum) е име на:

 Когномен на фамилията Херении, самнити от Кампания
 Марк Херений Пицен, суфектконсул 34 пр.н.е.
 Пицен (дух), западносибирски татарски дух

Други:

 Монти Пицентини, планина в Италия
 Пиценум (Picenum), древна територия в Древен Рим, родно място на Помпей Велики
 Пицени, древен народ в Пиценум
 Северни пицени
 Северно-пиценски език, не-индоевропейски език (?) на пицените, дошли от Балканите около Новилара, провинция Пезаро и Урбино
 Южни пицени (сабини)
 Южно-пиценски език, италийски клон на индоевропейския език на пицените